Xbox SmartGlass это вспомогательное приложение для консолей Xbox 360 и Xbox One, которое поддерживается девайсами на платформах Windows 8, Windows RT, Windows Phone (7.5+), Windows Server 2012 PC,  Android (4.0+). Оно было анонсированно компанией Microsoft во время E3 2012 и реализовано 26 октября 2012 года, совпавши с выпуском Windows 8. Оно соединяется с Xbox 360 и позволяет более интерактивно взаимодействовать с развлечениями, "превращая" ваш девайс во второй вспомогательный экран или служа дополнительным контроллером. Предоставляя информацию, как например статистику в Halo 4 и GPS в Forza Horizon.

Пользователи Windows Server 2012 могут скачать приложение из Windows Store, предврительно установив Windows Desktop Experience feature в Server Manager.

Xbox One Smartglass позволяет пользователям управлять телевизором и смотреть статистику игры, которая недоступна на консоли. Smartglass может быть использован для запуска приложений прямо с девайса. Smartglass так же может быть использован для отправки сообщений друзьям в Xbox Live. Поддержка SmartGlass для Xbox 360 была прекращена в Мае 2018.

История
Xbox SmartGlass изначально было анонсированно во время прохождения 2012 Electronic Entertainment Expo. Объявление сопровождалось демонстрациями о том, как приложение будет работать на примере Madden NFL 13, Halo 4 и Internet Explorer.

Совместимые программы и игры со SmartGlass

Игры Xbox 360

Игры Xbox One

Приложения Xbox 360

Приложения Xbox One

Фильмы

Примечания